Ка́лландер ():
  — город в шотландском округе Стерлинг
  — город в канадской провинции Онтарио